Лига чемпионов АФК 2018 — 37-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 16-й под названием Лига чемпионов АФК.

Победителем прошлого розыгрыша был японский клуб «Урава Ред Даймондс», однако он не смог принять участие в защите своего титула, поскольку в своём чемпионате финишировал лишь седьмым, а из национального кубка выбыл в четвёртом раунде. Это второй случай, когда обладатель титула не защищает его в следующем сезоне. Победитель розыгрыша сыграл в Клубном чемпионате мира 2018, который прошёл в ОАЭ с 12 по 22 декабря 2018 года.

Чемпионом в первый раз в истории стал японский клуб «Касима Антлерс», в финале обыграв иранский клуб «Персеполис». Лучшим игроком турнира признан Юма Сузуки.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 46 команд из 20 стран:
 24 команды квалифицируются напрямую в групповой раунд
 22 команды начинают турнир с квалификационных раундов

Примечания
  ОАЭ:Клуб «Аль-Ахли», занявший 3-е место в чемпионате ОАЭ 2016/17, после этого сезона объединился с клубами «Аш-Шабаб» и «Дубай», в результате чего был создан клуб «Шабаб Аль-Ахли». В результате клуб был исключён из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в связи с тем, что существует меньше положенного трёхлетнего срока. Место «Аль-Ахли» занял клуб «Аль-Айн» (изначально он не смог получить лицензию АФК для участия в турнире, но потом выиграл апелляцию). 
  КСА:3-е и 4-е места в чемпионате Саудовской Аравии 2016/17 заняли клубы «Ан-Наср» и «Аль-Иттихад», но они не смогли участвовать в Лиге чемпионов из-за проблем с лицензированием. Другие лицензированные саудовские команды заняли в своём чемпионате места в нижней половине таблицы и не смогли заменить нелицензированные клубы, поскольку это не соответствовало бы спортивным критериям. Таким образом, Саудовская Аравия оказалась представлена в этом сезоне Лиги чемпионов только двумя командами.
  ИРН:Обладатель Кубка Ирана 2016/17 клуб «Нафт Тегеран» не смог получить лицензию АФК для участия в Лиге чемпионов. В связи с этим в групповом этапе его заменил занявший 3-е место в чемпионате Ирана 2016/17 «Трактор Сази», а в квалификацию на этапе плей-офф вошёл занявший в чемпионате 4-е место клуб «Зоб Ахан».
  КАТ:Клуб «Аль-Джаиш», занявший в чемпионате Катара 2016/17 4-е место, в июле 2017 слился с клубом «Лехвия» и его место в квалификации плей-офф занял клуб «Аль-Гарафа».
  ВЬЕ:Чемпион Вьетнама 2017 команда «Куангнам» не получила лицензию АФК для участия в Лиге чемпионов. В связи с этим её заменил занявший 2-е место в чемпионате Вьетнама клуб «Тханьхоа». 
  ИНЗ:Клуб «Бхаянгкара», ставший чемпионом Индонезии 2017, не получил лицензию АФК. В связи с этим в квалификации Лиги чемпионов его заменил клуб «Бали Юнайтед», занявший в чемпионате 2-е место. 
  СИН:Поскольку клуб «Альбирекс Ниигата Сингапур», ставший чемпионом Сингапура является фарм-клубом японской команды «Альбирекс Ниигата», он не имеет права представлять Сингапур в Лиге чемпионов. Поэтому его место занял клуб «Тампинс Роверс», ставший вице-чемпионом Сингапура в сезоне 2017 года.

Квалификационные матчи

Восточная Азия

1-й раунд 

|}

2-й раунд 

|}

Раунд плей-офф 

|}

Западная Азия

Раунд плей-офф 

|}

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Раунд плей-офф

Сетка

1/8 финала

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

1/4 финала

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 
Первый финальный матч прошёл 3 ноября, а ответный — 10 ноября 2018 года.

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 , the-AFC.com
 AFC Champions League 2018, stats.the-AFC.com

2018
Футбол в Азии в 2018 году
Спорт в Азии в 2018 году